

Prénom 
Baran est un prénom à la fois d'origine kurde, turque,  et persane. C'est un prénom masculin couramment porté en Turquie, mais qui est plutôt féminin en Iran.

Signification et étymologie :
turc : pluie (archaïque) du persan باران (bârân), grand
kurde : pluie, du proto-indo-iranien *waHr-, du proto-indo-européen  *weh₁r- (eau)
persan (باران) : pluie, du proto-indo-iranien *waHr-, du proto-indo-européen  *weh₁r- (eau)

Il s'agit également d'un patronyme d'origine slave signifiant « bélier », notamment porté en Pologne et en Slovaquie

Personnages portant ce prénom 
 Baran, personnage du manga Fly.
 Baran, nom d’un monstre préhistorique dans un film japonais réalisé par Ishirô Honda en 1958 : Baran, le monstre géant.
 Baran, surnom du personnage Bëor le Jeune dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien.

Personnalités portant ce patronyme 
Paul A. Baran (1909-1964), économiste marxiste américain.
Ria Baran (1922-1986), patineuse artistique allemande.
 Paul Baran (né le  à Grodno alors en Pologne, mort le  aux États-Unis), co-inventeur de l'ADSL et d'internet.
 Witold Baran (1939-2020), athlète polonais, pratiquant le demi-fond.
 Primo Baran (1943-), rameur italien.
 Elena Baranová (née en 1945) (forme féminine du nom), universitaire slovaque.
 Ram Baran Yadav (né en 1948), premier président de la République démocratique du Népal (élu le ).
 Radosław Baran (né en 1989), lutteur polonais.
 Robert Baran (né en 1992), lutteur polonais.
 Maya Baran (né en 1977), doubleuse belge

Topographie 
Des localités nommées Baran se trouvent en Inde, en Russie, en Indonésie, au Pakistan, au Cameroun, en Pologne, au Monténégro, en Espagne, en Iran, en Biélorussie, en Somalie et en France (hameau de la commune de Castels).

 En Biélorussie :
 Baran, ville de la voblast de Vitebsk.

 En Inde :
 le district de Baran, division administrative de l'État du Rajasthan, dont le chef-lieu est la ville de Baran.

 En Pologne :
 Baran, localité située dans le powiat de Lubartów en voïvodie de Lublin.
 Baran, localité située dans la voïvodie de Sainte-Croix.

 En Somalie :
 Baran ou Badhan.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme